Uiarsaariaq bezeichnet:
 Uiarsaariaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Uiarsaariaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland